Dandrieu ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Dandrieu (1664–1733), französischer Priester, Organist und Komponist
 Jean-François Dandrieu (1682–1738), französischer Organist und Komponist